Oe steht für:
 Grad Oechsle, Maßeinheit für das Mostgewicht des Traubenmostes
 Oersted (Einheit), ehemalig für magnetische Feldstärke

Ōe steht für:
 Ōe (Yamagata), Gemeinde in der Präfektur Yamagata, Japan
 Ōe (Kyōto), ehemalige Gemeinde in der Präfektur Kyōto, Japan
 Ōe (Klan)

Ōe ist der Familienname folgender Personen:
 Hikaru Ōe (* 1995), japanische Snowboarderin
 Hiroshi Ōe (1913–1989), japanischer Architekt
 Kenzaburō Ōe (1935–2023), japanischer Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger
 Shintaro Ōe (1876–1935), japanischer Baumeister, Vater von Hiroshi Ōe
 Ōe Sueo (1914–1941), japanischer Leichtathlet
 Takamasa Ōe (* 1981), japanischer Drehbuch- und Theaterstückautor
 Ōe Taku (1847–1921), japanischer Politiker und Unternehmer
 Teruko Ōe (* 1969), japanische Marathonläuferin
 Yūji Ōe (* 1986), japanischer Fußballspieler

OE steht für:
 Umlaut Ö
 Transliteration des Buchstabens Œ
 Transliteration des Buchstabens Ø

 Oe-Cusse Ambeno, Osttimor
 Oil Equivalent, englisch für Öleinheit
 Organisationsentwicklung, Konzept
 Organisationseinheit,
 Orientalium ecclesiarum, Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils
 Ostdeutsche Eisenbahn, in Bahnhofsplänen
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Österreich, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 ITU-Präfix für Funkstationen in Österreich
 Laudamotion (IATA-Airline-Code), österreichische Fluggesellschaft
 Outlook Express, E-Mail-Programm
 Saudi-Arabien, nach dem ICAO-Code
 Kfz-Kennzeichen, Deutschland: Kreis Olpe
 das Monogramm des deutschen Malers, Grafikers und Typografen Otto Eckmann

o.E. steht für:
 ohne Einschränkung, in mathematischen Beweisen, siehe Ohne Beschränkung der Allgemeinheit

Siehe auch:
 Ö (Begriffsklärung)

Abkürzung